Příjmení Niskanen nosí více významných osobností:

 Iivo Niskanen (* 1992) – finský reprezentant v běhu na lyžích
 Kerttu Niskanenová (* 1988) – finská běžkyně na lyžích
 Matt Niskanen (* 1986) – americký hokejový obránce
 William Niskanen (1933–2011) – americký ekonom